Pont-Saint-Martin steht für:

 Pont Saint-Martin, römische Segmentbogenbrücke in Italien
 Pont-Saint-Martin (Aostatal), Gemeinde in der autonomen Region Aostatal, Italien
 Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique), Gemeinde in der Region Pays de la Loire, Frankreich